Відслонення девону в місті Чорткові — геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні.
 Відслонення девону № 1 у селі Вістря — геологічна пам'ятка природи місцевого значення біля села Вістря Монастириського району Тернопільської області, на лівому березі річки Дністер.
 Відслонення девону № 2 в селі Вістря — геологічна пам'ятка природи місцевого значення біля села Вістря Монастириського району Тернопільської області, на лівому березі річки Дністер.